Cherryville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherryville (Idaho)
 Cherryville (Missouri)
 Cherryville (New Jersey)
 Cherryville (North Carolina)
 Cherryville (Oregon)
 Cherryville (Pennsylvania)

in Kanada:
 Cherryville (British Columbia)